

Cinema 
 Going Places – film del 1938 diretto da Ray Enright
 Going Places – film del 1973 diretto da Lee Philips
 Going Places – film del 2017 diretto da John Turturro

Letteratura 
 Going Places – raccolta di racconti di Leonard Michaels del 1969

Musica 
 Goin' Places – album dei Kingston Trio del 1961
 Going Places – album dei Herb Alpert and the Tijuana Brass del 1965
 Goin' Places – album dei Jacksons del 1977
 Goin' Places – singolo dei Jacksons del 1977
 Goin' Places – album di Michael Henderson del 1977
 Going Places – album degli Uyoga del 1988
 Going Places – raccolta degli Allen Toussaint's Jazzity Project del 2004
 Going Places – album degli Yellow Swans del 2010

Televisione 
 Going Places – serie televisiva statunitense
 Going Places – serie televisiva australiana
 Going Places! – episodio della prima stagione della serie televisiva Barney